Sándor Csányi ist der Name folgender Personen:

*  Sándor Csányi (Bänker) (* 1953), ungarischer Bänker und Fußballfunktionär
  Sándor Csányi (Schauspieler) (* 1975), ungarischer Schauspieler